Alford (Australië), een plaats in de Australische staat Zuid-Australië
 Alford (Florida), een plaats in de Amerikaanse staat Florida
 Alford (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Alford (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Alford (Schotland), een plaats in  het Schotse Aberdeenshire